ABG peut faire référence à :
  ;
 l'Association Bernard-Gregory, une association pour l'insertion en entreprise des titulaires d'un doctorat ;
 l'immatriculation des véhicules de l'arrondissement du Pays d'Altenbourg, en Allemagne ;
 Avis Budget Group, une entreprise de location de véhicules.